

Geografia 
 McArthur – città non incorporata della contea di Desha, Arkansas
 McArthur – census-designated place della contea di Shasta, California
 McArthur – località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Vinton, nello Stato dell'Ohio
 McArthur – fiume australiano del Territorio del Nord
 McArthur Peak – montagna

Persone 
 Eric McArthur – cestista statunitense naturalizzato giapponese
 James McArthur – calciatore scozzese
 Ken McArthur – maratoneta sudafricano
 Megan McArthur – astronauta e oceanografa statunitense
 William McArthur – astronauta statunitense

Altro 
 13622 McArthur – asteroide della fascia principale
 Brick McArthur – personaggio immaginario della serie A tutto reality
 Vivian McArthur – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense Chuck

Pagine correlate 
MacArthur